major, nagyobb mezőgazdasági üzemek lakott településen kívüli, annak határában lévő része
 Major, régi magyar családnév
 Major, angol családnév
Földrajz
 Major, település Romániában, Beszterce-Naszód megyében
 Major, település az USA Kentucky államában
 Major, település Kanada Saskatchewan államában